Stuart Gordon est un compositeur.
 Stuart Gordon est un réalisateur américain (1947-2020).